Косенко Олександр
 Косенко Олександр Іванович — український поет
 Косенко Олександр — псевдонім Микити Євменовича Косенка